DES kan syfta på

 DES – en krypteringsalgoritm fastslagen av NIST, se Data Encryption Standard
 DES – en incoterm inom logistik, se Delivered Ex Ship
 DES – ett xenoöstrogen som inte är en steroid, se dietylstilbestrol
 DES – IATA:s kod för en flygplats i Desroches, Seychellerna, se Desroches Airport
 des- – ett prefix, se Lista över prefix i svenskan